Kallviktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kallviktjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Kallviktjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn